Denison est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Étymologie 
Denison signifie Denis' son, « fils de Denis ».

Toponyme 

 Denison (Texas)
 Denison (Iowa)
 Denison (Kansas)
 Denison (Tasmanie)
 Circonscription de Denison, en Tasmanie
 Cap Denison, en Antarctique

Nom de personnes

Patronyme 

 Anthony John Denison (né en 1949), acteur américain
 Duane Denison, guitariste de rock américain
 Evelyn Denison (1800-1873), homme d'État britannique
 Frederick Denison Maurice (1805-1872), théologien anglais
 Henry Willard Denison (1846-1914), avocat et diplomate américain
 Ramsey Denison, réalisateur, producteur, monteur et documentariste américain
 Richard Denison (9 baron Londesborough ; 1959-), pair héréditaire britannique
 William Denison (1804-1871), homme politique tasmanien
 William Joseph Denison (1770-1849), banquier et homme politique anglais

Prénom 
 Denison Clift (1885-1961), scénariste et réalisateur américain

Voir aussi 
 Moulin Denison
 The Denison-Kimball Trio

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais